Sitio del Callao puede referirse a los siguientes acontecimientos, principalmente terrestres y no necesariamente navales, ocurridos en el Callao, Perú (no confundir con el Combate del Callao y el Bloqueo del Callao):

 Primer sitio del Callao: ocurrido entre el 13 de julio y el 19 de septiembre de 1821.
 Segundo sitio del Callao: ocurrido entre el 5 de diciembre de 1824 y 22 de enero de 1826.
 Tercer sitio del Callao: ocurrido entre el 31 de agosto y el 8 de noviembre de 1838 en la Guerra entre la Confederación Perú-Boliviana y el Ejército Unido Restaurador.